de volgende personen:
 Antonio Zacco (17e-18e eeuw), Italiaans graaf en generaal van de republiek Venetië
 Augusto Antonio Zacco (18e eeuw), Italiaans aartsbisschop
 Giuseppe Zacco (19e eeuw), Italiaans kunstschilder
 ACAZ (later ZACCO) - voormalige Belgische vliegtuigbouwer
 Zacco (geslacht) - geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van eigenlijke karpers
 Zacco taliensis - soort uit bovenstaand geslacht
 Zacco chengtui - soort uit bovenstaand geslacht
 Zacco platypus - soort uit bovenstaand geslacht